

Persone 
 Agostino Lodron (XV secolo–XV secolo) – signore del Feudo di Castellano 
 Agostino II Lodron (1540-1570) – nobile italiano
 Antonia Lodron (1738-1780) – nobile italiana
 Antonio Lodron di Castellano (1536-1615) – arciprete della Pieve di Villa Lagarina 
 Beatrice Lodron (...–XVI secolo) – nobile trentina
 Carlo Ferdinando Lodron (1663-1730) – presbitero italiano
 Felice Lodron (1537-1584) – militare italiano
 Francesco Lodron (1765-1805) – diplomatico austriaco
 Gerolamo Felice Lodron (1580-1658) – nobile italiano 
 Gerolamo Lodron (...–1658) – condottiero italiano
 Giorgio Lodron (1400-1461) – condottiero italiano
 Giovanni Battista Lodron (1480-1555) – condottiero italiano
 Karl Franz von Lodron (1748-1828) – vescovo cattolico austriaco
 Ludovico Lodron (1484-1538) – condottiero italiano trentino
 Maddalena Bagarotta Lodron (...–...) – contessa italiana
 Massimiliano Lodron (1727-1796) – presbitero, benefattore, mecenate italiano 
 Nicolò Lodron (1549-1621) – nobile austriaco
 Nicolò Maria Lodron (1475-1548) – signore del feudo Castelnuovo
 Paride Lodron (1435-1486) – conte del feudo di Castellano-Castelnuovo
 Paride Lodron II (1522-1566) – conte del feudo di Castellano-Castelnuovo
 Paride Lodron (1586-1653) – arcivescovo cattolico austriaco
 Pietro Lodron (...–1485) – signore di Castellano e di Castelnuovo 
 Sebastiano Paride Lodron (1572-1611) – condottiero ed ecclesiastico italiano

Storia 
 Contea di Lodrone – antica giurisdizione feudale del principato vescovile di Trento, poi della contea del Tirolo legata alle vicissitudini della nobile famiglia dei Conti Lodron

Storia di famiglia 
 Lodron – a volte riportato come Lodrone, è il cognome di una famiglia nobile trentina
 Lodron detti di Castellano e Castelnuovo – ramo della famiglia Lodron che ha dominato sul Feudo di Castellano e Castelnuovo

Pagine correlate
Paride Lodron